Дже́йсон Дэ́ниел Эрлз (; род. 26 апреля 1977, Сан-Диего, Калифорния, США) — американский актёр, известный по роли Джексона Стюарта в сериале «Ханна Монтана», а также сериала «В ударе».

Ранние годы 
Эрлз родился в Сан-Диего, Калифорния. Затем он жил в Огайо, в штате Вашингтон и в Орегоне. До переезда в Южную Калифорнию, Джейсон жил в Биллингсе, Монтана, где в 2000 году окончил колледж Rocky Mountain.

Карьера 
Джейсон играл старшего брата Майли Стюарт (в исполнении Майли Сайрус), Джексона Стюарта, в телесериале канала Disney «Ханна Монтана». Он также дважды был приглашенной звездой в сериале «Фил из будущего» в роли Грейди Спаггета, изучающего математику.

Эрлз сыграл игрока-ботаника, лучшего друга персонажа Брайана Миллера в ситкоме «Непослушные родители». В 2004 году он снялся в фильме «Сокровище нации» в роли Томаса Гейтса, предка Бена Гейтса (Николас Кейдж).

В 2005 году Джейсон играл Эрни Карловица в фильме «Американский пирог 4: Музыкальный лагерь». Он также озвучил Спадника в фильме с говорящими собаками «Космические друзья». В 2011—2015 годах Джейсон снимался в сериале «В ударе» на канале Disney.

Личная жизнь 
С 2002 года был женат на Дженнифер Эрлз, у пары родился ребёнок.

С 2013 года состоит в отношениях с Кейти Драйзен, с которой заключили брак в 2017 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки